

Примітки

Джерела та література

Посилання 

  http://www.city.awa.lg.jp/ 

Міста префектури Токушіма